Шарадзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шарадзе, Гурам Северьянович (1940—2007) — грузинский филолог, историк, политик.
 Шарадзе, Омари Хасанович (1941—2021) — советский и российский политический и хозяйственный деятель.